Sammalissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sammalissaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Sammalissaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 

Robotskapade Finlandförgreningar